Будинок відпочинку — оздоровча установа з регламентованим режимом відпочинку, призначена для практично здорових людей.

 Будинок Відпочинку — зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці;
 Будинок Відпочинку — станція Забайкальської залізниці.

Примітки